Le chef de l'État français est :
 au sens générique, la personne à la tête de l'État en France (ou antérieurement de la Couronne de France) :
 sous la monarchie royale, le roi de France puis le roi des Français,
 , l'empereur des Français,
 sous les différentes incarnations de la République, le président de la République française,
 sous le régime de Vichy, le « chef de l'État français » ;

 en particulier, « chef de l'État français » était le titre officiellement porté par le maréchal Pétain lorsqu'il était à la tête du régime de Vichy (l'État portait alors officiellement le titre d'« État français ».)